Мисс Супранешнл 2013 () — 5-й ежегодный конкурс красоты, проводился 6 сентября 2013 года в Pałac Sportowy, Минск, Белоруссия. За победу на нём соревновалось 83 претенденток. Победительницей стала представительница Филиппин, Мутия Датул.

Результаты

Континентальные королевы красоты

Специальные награды

Участницы

Разное

Дебютировали

Вернулись

Отказались

Примечание

Замены 
  - Деандра Харрис
  - Чепизо Александрия Мотхори
  - Марвия Лоуренс, Руанда Луиза Рейнилья
  - Кэролин Хава
  - Ванесса Лемани
  - Лейла Лапин
  - Чавой Гордон
  - Татьяна Масея Давила
  - Брианна Ортиз
  - Аманда Манасиевски
  - Сабина Класон
  - Лорена Ромазо

Дебют 
  - Сара Тарчид
  - Shine Tlape
  - Элисон Галеа Валлета
  - Винфрида Доминик

Вернулись 
  - Латай Хенфилд
  - Ксион Ренита (пришлось отказаться от участия, так как после сдачи экзамена, выяснилось, что она беременна)
  - Нардос Кинде
  - Саяка Исии

Отстранили 
  - Джессел Лауриано
  - Шелли Регев
  - Лиз Валдез
  - Мигл Латусенкайте
  - Салми Намбинга
  - Джемма Палмер (подала в отставку во время группировки, причина решения неизвестна)
  - Джевария Газель Луу

Ссылки 
 Oficjalna strona Miss Supranational
 Informacje o Miss Supranational 2013
 Serwis poświęcony Miss Supranational

Мисс супранешнл
События 6 сентября
Сентябрь 2013 года
2013 год в Белоруссии
Минск